

Населені пункти та їхні частини
 Мишкі — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Мишкі — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мишкі — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Мишкі — частина села Шево в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мишкі — частина села Ґури в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Мишкі — осада в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки